Појам Кенет Кларк може да се односи на:
 Кенет Кларк (психолог),
 Кенет Кларк (историчар уметности),